Иван Александрович Карелин (3 марта 1994, Ачинск, Россия) — российско-грузинский хоккеист, нападающий сборной Грузии.

Карьера 
Игровую карьеру начал в Новосибирске, воспитанник Новосибирской школы «Сибирь». С 2022 года - нападающий сборной Грузии по хоккею.

В сборной 
Участвовал на Чемпионате мира по хоккею с шайбой 2022 года во II-м дивизионе, где сборная Грузии заняла 2-е место, на нем Иван Карелин стал серебряным призёром и был награжден, как лучший нападающий чемпионата.

Статистика 

И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, О/И — Среднее количество очков за игру, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, Штр/И — Среднее количество штрафного времени за игру, БВ — Броски по воротам, МВП/И — Максимальное время на площадке за игру

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Хоккеисты Грузии
Хоккеисты России